

Patronyme
 Carlos Calado (1975- ) est un athlète portugais.
 Ivanir Calado (1953- ) est un écrivain brésilien.
 James Calado (1989- ) est un pilote automobile britannique. 
 José Calado (1974- ) est un footballeur portugais.
 Mario Calado (1862 ou 1863 – 1926) est un pianiste espagnol.